Josefína Karolína Belgická (Josefína Karolína Marie Albertina; 18. října 1872, Brusel – 6. ledna 1958, Namur) byla belgickou a sňatkem hohenzollernskou princeznou.

Život 
Josefína se narodila jako nejmladší dcera flanderského hraběte Filipa a jeho manželky Marie Hohenzollernské, byla tedy starší sestrou belgického krále Alberta I.

28. května 1894 se jednadvacetiletá princezna v rodném Bruselu provdala za svého o čtyři roky staršího bratrance Karla Antona Hohenzollerna, nejmladšího syna nejstaršího bratra její matky. Jejich vztah byl popisován jako šťastný. Žili spolu na zámku Namedy na Rýnu, který zakoupili v roce 1909. Během první světové války udělala Josefína ze svého domu vojenskou nemocnici pro zraněné vojáky, zatímco její manžel sloužil jako pruský generálporučík. Karel Anton, vyčerpaný několikaletou válkou, 21. února 1919, krátce po svém návratu na zámek Namedy, ve věku 50 let zemřel. V roce 1935 vstoupila Josefína do benediktinského kláštera v Namuru a přijala jméno sestra Marie Josefína; jeptiškou zůstala po zbytek svého života. Zemřela 6. ledna 1958 ve věku 85 let a byla pohřbena v klášteře des Soeurs de Notre-Dame v Namuru.

Za necelých pětadvacet let manželství měla s Karlem Antonem čtyři děti, z nichž se tři dožily dospělosti:

 1. Stefanie Hohenzollernská (8. 4. 1895 Postupim – 7. 8. 1975 Dießen am Ammersee)
 ⚭ 1920 hrabě Joseph-Ernst Fugger von Glött (26. 10. 1895 Kirchheim – 13. 5. 1981 Miesbach), roku 1940 povýšen do knížecího stavu, manželství rozvedeno roku 1943
 2. Marie Antonie Hohenzollernská (23. 10. 1896 Postupim – 4. 7. 1965 Bolzano)
 ⚭ 1924 baron Egon von und zu Waldgries und Liebenaich (6. 12. 1892 Bolzano – 27. 4. 1981 tamtéž)
 3. Albrecht Hohenzollernský (28. 9. 1898 Postupim – 30. 7. 1977 Bühl)
 ⚭ 1921 Ilse Margot von Friedeburg (28. 6. 1901 Postupim – 2. 7. 1988 Andernach)
 4. Henrietta Hohenzollernská (29. 9. 1907 – 3. 10. 1907)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 18. října
Narození v roce 1872
Narození v Bruselu
Úmrtí 6. ledna
Úmrtí v roce 1958
Úmrtí v Namuru
Belgické princezny
Hohenzollernsko-sigmaringenské princezny
Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Ženy
Sasko-kobursko-gothajské princezny